Kabinett Scharon steht für folgende Regierungen Israels:

 Kabinett Scharon I (2001 bis 2003)
 Kabinett Scharon II (2003 bis 2006)